En Pologne, Stawek peut désigner : 

 Stawek, village de la voïvodie de Łódź
 Stawek, village de la voïvodie de Mazovie
 Stawek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Stawek, village de la gmina de Cyców, dans la voïvodie de Lublin
 Stawek, village de la gmina de Spiczyn, dans la voïvodie de Lublin